Калифорнийский хвостокол () — вид хрящевых рыб рода хвостоколов из семейства хвостоко́ловых отряда хвостоколообразных надотряда скатов. Представители этого вида обитают в субтропических водах восточной части Тихого океана. Эти донные рыбы встречаются на илистом или песчаном дне у каменистых рифов или в зарослях водорослей на глубине до 355 м. Максимальная зарегистрированная ширина диска 122 см. Грудные плавники этих скатов срастаются с головой, образуя ромбовидный диск. Окраска дорсальной поверхности диска ровного коричневого или серого цвета, вдоль средней линии и в области крыльев пролегает ряд костных бляшек. Позади шипа на хвостовом стебле расположены верхняя и нижняя плавниковые складки. Эта черта отличает калифорнийских хвостоколов от похожего вида Dasyatis longa.

Во время поиска пищи калифорнийские хвостоколы могут собираться в большие стаи, численностью до сотни особей. Они ведут ночной образ жизни. Эти скаты охотятся в основном на донных беспозвоночных и мелких костистых рыб. Добычу, зарывшуюся в грунт, они высасывают или выкапывают. Подобно прочим хвостоколообразным калифорнийские хвостоколы размножаются яйцеживорождением. Эмбрионы развиваются в утробе матери, питаясь желтком и гистотрофом. В помёте 1—4 новорождённых. Самки приносят потомство каждое лето. За спариванием следует 10-месячная эмбриональная диапауза, после которой эмбрионы быстро развиваются за 2—3 месяца. Калифорнийские хвостоколы — самые медленнорастущие скаты среди представителей своего семейства, поэтому они очень чувствительны к перелову. Эти скаты в целом не агрессивны, но будучи потревоженными и в случае опасности они способны нанести ядовитым шипом болезненные уколы, потенциально опасные для жизни. Являются объектом целевого промысла. В качестве прилова часто попадаются при коммерческом лове креветок путём траления.

Таксономия и филогенез 
В 1880 году новый вид был дважды научно описан тремя американскими ихтиологами: Дэвидом Старром Джорданом и Чарльзом Генри Гилбертом как  Dasybatus dipterurus и Самюэлем Гарманом как Trygon brevis. Статья Джордана и Гилберта была опубликована в мае, а Гармана в октябре. Поэтому по принципу первичности был принят видовой эпитет  — женский род прилагательного . Однако в 1913 году Гарман признал эти два вида синонимами, сделав приоритетным видовой эпитет , что привело к долгой путанице. Род Dasybatus и род Trygon в дальнейшем были признаны синонимами рода Dasyatis, однако многие авторы продолжали отдавать предпочтение названию Dasyatis brevis. Признание Гарманом в 1913 году синонимами калифорнийского хвостокола и Dasyatis hawaiensis до сих пор требует дальнейших исследований для подтверждения.

Синтипы были собраны в . Видовой эпитет происходит от  «два»,  «крыло» и  «хвост» и связан с наличием на хвостовом стебле этих скатов двух складок кожи — дорсальной и вентральной. В 2001 году был опубликован филогенетический анализ 14 видов хвостоколов, основанный на морфологии. В результате калифорнийский хвостокол и бахромчатый хвостокол, обитающий в западной части Атлантического океана, были признаны близкородственными видами. Тот факт, что их ареалы находятся в разных океанах, вероятно, свидетельствует о том, что формирование видов произошло до образования Панамского перешейка (около 3 млн лет назад). Кроме того они были признаны вторыми после обыкновенного хвостокола базальными членами своего рода.

Ареал и места обитания 
Калифорнийские хвостоколы обитают в субтропических водах восточной части Тихого океана от юга Калифорнии до северного побережья Чили, включая воды, омывающие Галапагосские и Гавайские острова. У берегов Нижней Калифорнии и в Калифорнийском заливе они широко распространены. В самый северный и южный пределы своего ареала они заплывают только в периоды потепления, связанные с приходом Эль-Ниньо. Данные о присутствии калифорнийских хвостоколов у Британской Колумбии не подтверждены и вызывают сомнения, поскольку эти скаты встречаются только в тропических и тёплых умеренных водах.

Эти донные рыбы населяют прибрежные воды, они предпочитают песчаное или илистое дно рядом со скалистыми рифами и зарослями водорослей. У южного побережья Калифорнии летом они встречаются в зоне прибоя на глубине до 7 м, а осенью и зимой опускаются до 13—18 м. По неизвестным причинам калифорнийские хвостоколы предпочитают проводить зиму в зарослях водорослей, а не на песчаном дне. В водах Чили они держатся на глубине 3—30 м. С другой стороны, у Гавайских островов скатов этого вида наблюдали на глубине до 355 м. Если эти сведения верны, можно предположить, что у калифорнийских хвостоколов диапазон глубин среды обитания намного шире, чем считалось ранее.

Описание 
Грудные плавники этих скатов срастаются с головой, образуя ромбовидный плоский диск, ширина которого слегка превышает длину, края плавников («крыльев») формируют почти прямой угол. Рыло притуплённое и не выступает за пределы диска. Позади довольно крупных глаз расположены брызгальца. На вентральной поверхности диска расположены 5 жаберных щелей, рот и ноздри. Между ноздрями пролегает лоскут кожи с бахромчатым нижним краем. Рот слегка изогнут. Дно ротовой полости покрывают 3—5 выростов. Мелкие притуплённые зубы выстроены в шахматном порядке и образуют плоскую поверхность. На верхней челюсти имеется по 21—37, а на нижней 23—44 зубных рядов
Кнутовидный хвост в 1,5 раза длиннее диска. Как и у других хвостоколов на дорсальной поверхности в центральной части хвостового стебля расположен зазубренный шип, соединённый протоками с ядовитой железой. Периодически шип обламывается и на их месте вырастает новый. Иногда у скатов бывает 2 шипа из-за того, что предыдущий ещё не обломился, а новый уже вырос. Позади шипа на хвостовом стебле расположены верхняя и нижняя кожные складки. Наличие дорсальной складки отличает калифорнийских скатов от похожих на них внешне и разделяющих с ними большую часть ареала Dasyatis longa. У скатов хвост часто бывает повреждён, что затрудняет видовую идентификацию. У молодых калифорнийских хвостоколов кожа совершенно гладкая, тогда как у взрослых вдоль позвоночника на диске появляется ряд костяных бляшек, кроме того область у основания «крыльев» покрывают два коротких ряда бляшек. Позади ядовитого шипа хвост до кончика усеян мелкими шипиками. Окраска дорсальной поверхности диска ровного серого или оливкового цвета, хвост темнее основного фона. Вентральная поверхность диска беловатая.

Биология 
Калифорнийские хвостоколы ведут ночной образ жизни. Днём они, как правило, лежат на дне под слоем осадков так, что снаружи выступают только глаза. Иногда они охотятся поодиночке, однако чаще образуют стаи численностью до 100 особей. В таких скоплениях наблюдается чёткая сегрегация по полу и возрасту. Рацион калифорнийских хвостоколов состоит из ракообразных, моллюсков и прочих беспозвоночных, а также мелких костистых рыб. Мощные челюсти и притуплённые зубы этих скатов способны дробить крепкие раковины. Они охотятся в основном на закапывающихся в грунт животных. Самка с диском шириной 69 см за один раз проглотила 30 мелких крабов. В , Южная Нижняя Калифорния, главным источником пищи калифорнийским хвостоколам служат крабы , за ними по степени важности следуют моллюски  и многощетинковые черви.

Охотясь калифорнийские хвостоколы скользят у дна и, обнаружив жертву, застывают над ней. Затем они начинают поднимать и опускать диск, создавая отрицательное давление, чтобы извлечь добычу из укрытия. Известно, что в поисках пищи эти скаты волнообразными движениями диска выкапывают большие ямы. За калифорнийскими хвостоколами часто следуют мелкие рыбы, такие как бодианы , спаровые Calamus taurinus, Haemulidae Haemulon sexfasciatum, губаны Halichoeres nichols и рыбы-ежи. На калифорнийских хвостоколах паразитируют ленточные черви Acanthobothrium bullardi, A. dasi, A. rajivi и A. soberoni, Anthocephalum currani, Parachristianella tiygonis и Pseudochristianello elegantissima, пиявки Anaporrhutum euzeti и Probolitrema mexicana и моногенеи Listrocephalos kearni.

Размножение 
Подобно прочим хвостоколообразным калифорнийские хвостоколы относятся к яйцеживородящим рыбам. Эмбрионы развиваются в утробе матери, питаясь желтком и гистотрофом. У взрослых самок функционируют только левый яичник и левая матка. Известны несколько природных питомников, расположенных на тихоокеанском побережье Нижней Калифорнии. Самки приносят потомство ежегодно. В помёте 1—4 новорождённых длиной 18—23 см. Брачный сезон наступает в конце лета, однако из за диапаузы развитие эмбриона начинается только на следующий год и продолжается всего 2—3 месяца. Роды происходят летом с июля по сентябрь. Природные питомники расположены в мелких эстуариях. Во время прихода Эль-Ниньо из-за повышения температуры воды продолжительность беременности сокращается. У калифорнийских хвостоколов самый медленный темп роста среди всех изученных в настоящее время хвостоколов. У самцов половая зрелость наступает при достижении ширины диска 43—47 см, что соответствует возрасту 7 лет, а у самок при ширине диска 57—66 см в возрасте 10 лет. Максимальная продолжительность жизни оценивается в 19 лет у самцов и 28 лет у самок.

Взаимодействие с человеком 
Калифорнийские хвостоколы в целом не проявляют агрессии и при возможности уплывают, чтобы избежать столкновения с человеком. Однако у побережья южной Калифорнии зафиксирован как минимум один летальный случай, связанный с этими скатами. В водах США из-за малой численности они не представляют интереса для коммерческого промысла. В остальных местах их ловят в достаточном количестве, кроме того они попадаются в качестве прилова в донные тралы, ярусы и ловушки. Мясо употребляют в пищу, крылья скатов поступают на рынок в свежем, филетированном или солёном виде. В Мексике калифорнийские хвостоколы являются важным компонентом промысла пластиножаберных и составляют до 1/10 ежегодного улова. Вероятно, их значение преувеличено из-за ошибок видовой идентификации. Этих скатов ловят в основном летом и осенью. В 1998—2000 годах это был наиболее добываемый в Байя Магдалена и второй по численности в водах Соноры вид хвостоколов. В этих местах промысел вёлся в основном с помощью жаберных сетей, в которые попадают как взрослые скаты, так и молодь. Медленный цикл воспроизводства делает калифорнийских хвостоколов чувствительными к перелову. Вид страдает от ухудшения условий среды обитания, связанного в частности с развитием креветочной аквакультуры. Данных для оценки Международным союзом охраны природы статуса сохранности вида недостаточно, однако в мексиканских водах ему присвоен статус «Близкий к уязвимому положению».

Примечания

Ссылки 
 

Хвостоколы
Рыбы Тихого океана
Животные, описанные в 1880 году